Проку́динский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы на Пресне между Большим Предтеченским переулком и улицей Заморёнова.

Происхождение названия 
Появился как Безымянный переулок. С конца XIX века носит название по фамилии домовладельца Прокудина.

Описание 
Прокудинский переулок соединяет Большой Предтеченский и улицу Заморёнова. Выходит на улицу Заморёнова немного западнее Пресненского переулка.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Ссылки 
 Официальный сайт управы Пресненского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Прокудинский пер.: учреждения и организации.

Переулки Москвы